Claude Weber peut faire référence à :
 Claude Weber (1919-1995), député communiste dans la  du Val-d'Oise de 1973 à 1978 ;
 Claude Weber (1922-2012), botaniste française spécialiste de la flore du bassin genevois ;
 Claude Weber (1946-), ichtyologiste suisse spécialiste des poissons-chats ;